Peucedanum augymnodes är en flockblommig växtart som beskrevs av Cusson och Carl Friedrich von Ledebour. Peucedanum augymnodes ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
augymnodes